Quarna Sopra – comune italiano nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Quarna Sotto – comune italiano  nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.